

Оук-Айленд — місто, штат Північна Кароліна
 Оук-Айленд — переписна місцевість, штат Техас